Radiodiffusion-télévision française
RTF Télévision
 Rich Text Format
 Regional Task Force (Afrikaanse Unie)
 Return to Forever, muziekgroep